Wisch (plattdeutsch für ‚Wiese‘) ist der Name folgender Orte:
 Wisch (Hohenfelde), Ortsteil von Hohenfelde, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Wisch (Holstein), Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Wisch (Nordfriesland), Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Wisch (Zierow), Ortsteil von Zierow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 de Wisch, ehemalige nordfriesische Hallig am Orte des heutigen Dagebülls
 Wisch (Oude IJsselstreek), Ortsteil der Gemeinde Oude IJsselstreek, Provinz Gelderland, Niederlande
 Wisch, deutscher Name der Gemeinde Wisches im Unterelsass in Frankreich

Wisch bezeichnet:
 abwertend ein Schriftstück, meist auf einem einzelnen Blatt, das unsauber oder unordentlich ist
 einen volkstümlichen Namen der Pflanze Beifuß
 Wisch (Adelsgeschlecht)
 Wisch (Creuzburg), einen Berg bei Creuzburg in Thüringen
 eine Aufbauform des Quandels, des Kerns eines Kohlenmeilers

Wisch ist der Familienname folgender Personen:
 Clement von der Wisch (* um 1480; † 1545 in Uetersen), Herr auf Hanerau und Klosterpropst zu Uetersen
 Johann von der Wisch (* um 1455; † um 1527), Erbgeselle von Olpenitz, Domherr zu Schleswig und Klosterpropst zu Uetersen
 Johann Caspar von der Wisch (1785–1865), hannoverscher Landdrost und Minister
 Martin Wisch (1896–1972), deutscher NSKK-Brigadeführer
 Theodor Wisch (1907–1995), deutscher SS-Brigadeführer
 Wilhelm Wisch (1889–1951), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Wische
 Wischen
 Visch
 Wish